Das Dameneinzel der US Open 2006 war ein Tenniswettbewerb in New York City, welches Marija Scharapowa gewann. Vorjahressiegerin Kim Clijsters konnte nicht antreten.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2006